EPZ steht für:
 EndoProthetikZentrum
 Europäische Politische Zusammenarbeit
 Exportproduktionszone

EPZ